V.League 1 (1985) – 5. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 18 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon rozpoczął się 10 lutego, a zakończył 9 maja 1985 roku. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół . Tytuł króla strzelców zdobył Nguyễn Văn Dũng, który w barwach klubu Công Nghiệp Hà Nam Ninh strzelił 15 bramek.

Punktacja 
 Zwycięstwo – 2 pkt
 Remis – 1 pkt
 Porażka – 0 pkt

Przebieg rozgrywek

Runda 1.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Runda 2. 
W rozgrywkach drugiej rundy, gdy mecz zakończył się remisem, zwycięzcę wyłaniano w konkursie rzutów karnych.

Grupa 1

Grupa 2

Półfinały 
 Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Câu Lạc Bộ Quân Đội 3 – 0 (walkower)
 Công Nghiệp Hà Nam Ninh – Công An Hà Nội 3 – 0 (walkower)

Finał 
 Công Nghiệp Hà Nam Ninh – Sở Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 3 – 1

Zespół Công Nghiệp Hà Nam Ninh został mistrzem Wietnamu w tym sezonie.

Baraże o utrzymanie

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie